De Davis Cup 2014 wereldgroep play-offs zal uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2015. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de wereldgroep in 2015.
, , , , , ,  en .
De wedstrijden zullen plaatsvinden van 12 tot en met 14 september 2014.

Loting en wedstrijden 
De acht verliezende teams van de 1e ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de 2e ronde van de regionale zones zullen deze landen vergezellen. Bij de loting worden de acht geplaatste teams geloot tegen de acht ongeplaatste teams.

Playoff results

India vs. Servië

Brazilië vs. Spanje

Israel vs. Argentinië

 De wedstrijd zou aanvankelijk in Tel Aviv gespeeld worden. Vanwege de onveilige situatie in de Gazastrook heeft de ITF besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de Verenigde Staten.

Canada vs. Colombia

Verenigde Staten vs. Slowakije

Australië vs. Oezbekistan

Nederland vs. Kroatië

Oekrainië vs. België

 De Davis Cup ontmoeting stond oorspronkelijk gepland in het Palace of Sport te Kiev. Na een beroep van de KBTB, vanwege de gewapende conflicten in het oosten van Oekraïne werd het duel verplaatst naar Tallinn in Estland.

Play-offs
2014